Por mandra puede referirse a:

 Martín Mandra, futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano;
 Monte della Mandra, monte de San Marino.
Mandra, majada donde se refugian los pastores